Before the Flood steht für:

 Before the Flood (Album), Musikalbum von Bob Dylan und The Band (1974)
 Before the Flood (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Fisher Stevens (2016)
 Before the Flood (Soundtrack), Soundtrack zum Film (2016)